Sopota je lahko: 

ime več naselij v Sloveniji:
 Sopota, občina Zagorje ob Savi
 Sopota, občina Litija

vodotok v Sloveniji:
Sopota, reka, desni pritok Save v Radečah

naselja v Sloveniji